Мужская сборная ветеранов Финляндии по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Финляндию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает «Федерация кёрлинга Финляндии» (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 
{| class="standard" style="text-align:center"
|-
!rowspan="2" width="70"|Год
!rowspan="2" width="20"| Место
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!colspan="6"|Состав (скипы выделены шрифтом)
|-
!четвёртый !! третий !! второй !! первый !! запасной !! тренер
|-
| 2002 || colspan="11"| не участвовали
|-
|  ||11 || 7 || 2 || 5 ||align=left|Lauri Perkiö ||align=left|Mauno Nummila ||align=left|Yrjö Franssila ||align=left|Antti Sundholm ||align=left|Olli Kallio ||align=left|Seppo Stark
|-
|  ||9 || 7 || 2 || 5 ||align=left|Lauri Perkiö ||align=left|Mauno Nummila ||align=left|Antti Sundholm ||align=left|Seppo Stark ||align=left|Olli Kallio ||align=left|
|-
|  ||10 || 8 || 1 || 7 ||align=left|Timo Kauste ||align=left|Kai Pahl ||align=left|Yrjö Franssila ||align=left|Seppo Malinen ||align=left|Mauno Nummila ||align=left|Olli Rissanen
|-
|  ||10 || 6 || 4 || 2 ||align=left|Lauri Perkiö ||align=left|Mauno Nummila ||align=left|Antti Sundholm ||align=left|Seppo Stark ||align=left|Jorma Rinne ||align=left|
|-
|  ||5 || 6 || 3 || 3 ||align=left|Timo Kauste ||align=left|Pekka Kouvo ||align=left|Kai Pahl ||align=left|Yrjö Franssila ||align=left|Seppo Malinen ||align=left|
|-
|  ||6 || 9 || 7 || 2 ||align=left|Mauno Nummila ||align=left|Юхани Хейнонен ||align=left|Ilkka Musto ||align=left|Paavo Ruottu ||align=left|Lauri Niiranen ||align=left|
|-
|  ||8 || 5 || 2 || 3 ||align=left|Mauno Nummila ||align=left|Юхани Хейнонен ||align=left|Paavo Ruottu ||align=left|Martti Salonen ||align=left|Matti Syrja ||align=left|
|-
|  ||8 || 5 || 1 || 4 ||align=left|Lauri Perkiö ||align=left|Antti Sundholm ||align=left|Jouko Riikonen ||align=left|Jaakko Salonen ||align=left|Matti Virtaala ||align=left|Seppo Stark
|-
|  ||14 || 6 || 2 || 4 ||align=left|Timo Kauste ||align=left|Jorma Venäläinen ||align=left|Yrjö Franssila ||align=left|Юхани Хейнонен ||align=left|Seppo Malinen ||align=left|Kirsti Kauste
|-
|  ||6 || 8 || 6 || 2 ||align=left|Timo Kauste ||align=left|Yrjö Franssila ||align=left|Jorma Venäläinen ||align=left|Seppo Malinen ||align=left| ||align=left|
|-
|  ||8 || 9 || 6 || 3 ||align=left|Kari Keränen ||align=left|Jaakko Lemettinen ||align=left|Ari Pitko ||align=left|Matti Virtaala ||align=left|Kari Kuskelin ||align=left|Элина Виртаала
|-
|  ||11 || 7 || 4 || 3 ||align=left|Kai Wist ||align=left|Timo Kauste ||align=left|Petri Kauste ||align=left|Olli Rissanen ||align=left|Peter Landgren ||align=left|Lotta Norri
|-
|  ||11 || 7 || 4 || 3 ||align=left|Kari Keränen ||align=left|Jaakko Lemettinen ||align=left|Ari Pitko ||align=left|Matti Virtaala ||align=left|Kari Kuskelin ||align=left|Элина Виртаала
|-
|  ||11 || 8 || 4 || 4 ||align=left|Kari Keränen ||align=left|Mika Malinen ||align=left|Jaakko Lemettinen ||align=left|Ari Pitko ||align=left|Matti Virtaala ||align=left|Элина Виртаала
|-
|  ||20 || 6 || 1 || 5 ||align=left|Oiva Manninen ||align=left|Jari Häkkinen ||align=left|Risto Lehtinen ||align=left|Hannu Siitari ||align=left|Hannu Hokkanen ||align=left|Mika Ollikainen
|-
|  ||9 || 7 || 3 || 4 ||align=left|Юсси Уусипаавалниеми ||align=left|Яри Лаукканен ||align=left|Markku Hamalainen ||align=left|Юхани Хейнонен ||align=left| ||align=left|
|-
|  ||21 || 5 || 1 || 4 ||align=left|Oiva Manninen ||align=left|Jari Häkkinen ||align=left|Risto Lehtinen ||align=left|Hannu Siitari ||align=left| ||align=left|Mika Ollikainen
|-
| 2020—21 ||colspan="11"|чемпионат не проводился из-за пандемии COVID-19
|-
|  ||12 || 6 || 3 || 3 ||align=left|Timo Kauste' ||align=left|Tapani Härkälä ||align=left|Petri Kauste ||align=left|Markku Olshin ||align=left|Markku Isoviita ||align=left|Kirsti Kauste
|}(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )''

Примечания

Ссылки 
 Финляндия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Федерации Кёрлинга Финляндии

См. также 
 Мужская сборная Финляндии по кёрлингу
 Женская сборная Финляндии по кёрлингу
 Смешанная сборная Финляндии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Финляндии по кёрлингу
 Сборная Финляндии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Финляндии по кёрлингу на колясках
 Женская сборная ветеранов Финляндии по кёрлингу

Финляндия
Кёрлинг в Финляндии
Кёрлинг